Starcross – parrocchia civile dell'Inghilterra
 Starcross – videogioco del 1982
 Starcross – romanzo di Philip Reeve del 2007